Хучитан има више значења:

 Општина Хучитан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Хучитан (Хучитан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хучитан (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хучитан (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику